Alpen Cup w skokach narciarskich 2015/2016 rozpoczął się 5 września 2015 r. w szwajcarskim Einsiedeln, a ostatnie zawody odbyły się 20 marca 2016 r. w niemieckim Baiersbronn. Cykl składał się z 12 konkursów rozgrywanych w Szwajcarii, Niemczech, Austrii i Słowenii. Pierwotnie miał się rozegrać jeszcze jeden konkurs (drużynowy), ale ostatecznie został odwołany. W ramach cyklu rozegrano 4 konkursy letnie oraz 8 zimowych.

Tytułu bronił austriacki skoczek Simon Greiderer. W tym sezonie natomiast, najlepszym skoczkiem okazał się Niemiec Jonathan Siegel. Drużynowo najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w Europie
2016 w Europie
2016